УЕФА Купа на Пего () е приятелски футболен турнир провеждан в Пего, провинция Аликанте, Испания от 2008 г. Турнирът се провежда от International Football Company Group и е оторизиран от УЕФА. ПФК ЦСКА (София) е първият отбор печелил трофея след като побеждават Локомотив (Москва) след дузпи. 

Първият турнир УЕФА Купа на Пего е излъчван от Евроспорт.

2008

Източници 

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Испания
УЕФА